Guanajuatito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Guanajuatito, San Luis Potosí, Santa María del Río, 
 Guanajuatito, Querétaro Arteaga, Ezequiel Montes, 
 Guanajuatito, San Miguel de Allende, 
 Guanajuatito, Dolores Hidalgo, 
 Guanajuatito, San Diego de la Unión, 
 Guanajuatito, Michoacán de Ocampo, Tlalpujahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar